Jacky Liew (廖城兰, né le 3 août ?), également connu sous le nom de Shi Gongzi (食公子), il est titulaire du titre de membre de l’ordre du P.M.C pour l’excellence du service social, est un critique gastronomique, un juge de concours culinaire international et la première personne à être connue comme un gourmet en Malaisie .

La vie 
Né en Malaisie, originaire du Guangdong, en Chine, Shigongzi est un gastronome et écrivain bien connu. Il a été commissaire national des affaires du Journal commercial de Nanyang, conférencier à l’École d’agriculture d’aujourd’hui et consultant pour le Groupe. En 2008, il a reçu l’Ordre de l’excellence du service social de Sa Roi de Malasie, Jaafar. La même année, il a également reçu « Médaille de la confrérie de la Chaîne des rôtisseurs». En 2011, il a reçu le Prix d’excellence du symposium international de la Chine, et en 2012, Shigongzi a été inclus dans le magazine anniversaire de 100 ans « 100 ans de célébrité » par le canton d’origine.

Ouvrages de livres 
Il a été la première personne à proposer la cuisine malaisienne dans la cuisine du Nanyang dans son œuvre Truly Nyonya Malacca, qui a commencé avec le concept d'archipel malais et a ensuite été définie comme une classe sociale de troisième classe et la source des cinq principaux groupes ethniques.

Notes

Liens externes 
 
 

Écrivain malaisien
Autobiographe du XXIe siècle
Critique gastronomique
Auteur culinaire
Chinois de Malaisie